Gendron ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Gendron (* 1968), kanadische Soziologin
 Jean-Guy Gendron (1934–2022), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Lionel Gendron (* 1944), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Saint-Jean-Longueuil
 Marcel Gendron, Gründer des ehemaligen französischen Automobilherstellers Gendron et Compagnie
 Maurice Gendron (1920–1990), französischer Cellist
 Odore Joseph Gendron (1921–2020), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Manchester
 Payton S. Gendron, US-amerikanischer Amokläufer, siehe Anschlag von Buffalo

 Sophie Gendron, kanadische Schauspielerin

Gendron ist der Name folgender Unternehmen:
 Gendron et Compagnie, ehemaliger französischer Automobilhersteller